Бргуле могу бити:

 Бргуле (Уб), насељено мјесто у општини Уб, Република Србија
 Бргуле (Вареш), насељено мјесто у општини Вареш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Бргуле (Кладањ), насељено мјесто у општини Кладањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Бргуле (Тузла), насељено мјесто у општини Тузла, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ